25 Anos (álbum de Exaltasamba)
25 Anos (álbum de Joelma)
25 Anos (álbum de Maria Bethânia)
25 Anos (álbum de Resgate)
25 Anos ao Vivo (álbum de Banda Eva)

Outros 
25 Anos - Acústico da dupla sertaneja Matogrosso & Mathias,
25 Anos - Escrevendo Histórias da banda brasileira Novo Som
25 Anos de Muito Louvor — álbum da cantora brasileira Cassiane
Raízes 25 Anos: Sempre... — álbum da banda brasileira Raízes

Desambiguações de música